Cabidòs (en francès Cabidos) és un municipi francès del department dels Pirineus Atlàntics, a la regió de la Nova Aquitània.

Demografia

Administració

Referències 

Municipis del Cantó d'Arsac e Arrasiguet